Carvalhais peut désigner :

Toponymes

Carvalhais, une des paroisses civiles de la municipalité de Mirandela, située dans le district de Bragance ;
Carvalhais, une des paroisses civiles de la municipalité de São Pedro do Sul, située dans le district de Viseu.

Homonymie de toponyme